Mužská dvouhra Maharashtra Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu z roku 2020 byl český tenista Jiří Veselý, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Ruusuvuori.

Vítězem se stal 32letý Portugalec a 137. hráč žebříčku João Sousa, jenž ve finále zdolal o čtyřicet míst výše postavenou turnajovou šestku Emila Ruusuvuoriho z Finska po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na prahu vyřazení se ocitl v semifinále, v němž odvrátil tři mečboly Eliasi Ymerovi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2022
ATP Tour 2022